Cianjur (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie West-Java
 Cianjur (stad), een stadsdistrict van het Indonesische regentschap Cianjur